Aéroport d'Amman peut désigner :

 Aéroport international Queen Alia, le principal aéroport et plus moderne des deux ;
 Aéroport civil d'Amman, l'ancien aéroport international, mais qui est toujours en activité.

Aéroport en Jordanie
Amman